Farons és una muntanya del terme d'Onda, a la comarca de la Plana Baixa. Amb una altura de 291 m.s.n.m., està situada a l'extrem sud-oest de la serra de la Pedrissa i al nord del cap municipal. Ubicada en una cruïlla, la volten el camí de Xorva, la carretera del Sitjar i la carretera CV-191 (Onda - Ribesalbes). Als seus peus es va urbanitzar un polígon industrial.

Onda
Muntanyes del País Valencià